Goldblum ist der Familienname folgender Personen:

 Amiram Goldblum (* 1945), israelischer Chemiker und Aktivist im israelisch-palästinensischen Konflikt
 Jeff Goldblum (* 1952), US-amerikanischer Schauspieler